

Cinema 
La ciénaga – film del 2001 diretto da Lucrecia Martel

Geografia 
 Argentina
 La Ciénaga – frazione di Villa San Lorenzo, provincia di Salta
 Repubblica Dominicana
La Ciénaga – città della provincia di Barahona
 La Ciénaga – distretto municipale di San José de Ocoa